Ryzen (, ) — торговая марка микропроцессоров транснациональной корпорации AMD второй половины 2010-х годов. 
Данное семейство процессоров относится к архитектуре x86_64, применяется в настольных, мобильных и встроенных вычислительных системах и на данный момент использует процессорные микроархитектуры Zen, Zen+, Zen 2, Zen 3, Zen 4.

История 
Марка Ryzen была анонсирована на специальном мероприятии AMD New Horizon 13 декабря 2016 года, одновременно с новой микроархитектурой Zen; поставки начались в феврале 2017 года.

Второе поколение процессоров Ryzen с микроархитектурой Zen+, изготавливаемое по 12 нм (GlobalFoundries) техпроцессу, вышло 19 апреля 2018 года.

Третье поколение чипов Ryzen — Zen 2 — было представлено на выставке Computex-2019 27 мая 2019 года.

Анонс Zen 3 состоялся 8 октября 2020 года.

29 августа 2022 года AMD представила модельный ряд процессоров Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4.

Линейка

Первое поколение (Zen)

Настольные процессоры

Процессоры со встроенным графическим ядром

Мобильные

Настольные

Встроенные

Второе поколение (Zen+)

Настольные процессоры

Процессоры со встроенным графическим ядром 
Семейство Picasso (Пикассо) представляет собой перевод на более совершенный 12-нм техпроцесс

Мобильные

Настольные 
Производятся по 12нм техпроцессу.

Третье поколение (Zen 2) 

Третье поколение процессоров Ryzen представляет собой многочиповые сборки «MCM», состоящие из одного или нескольких процессорных кристаллов «CCD», выполненных по технологии 7нм TSMC; а также одного объединительного кристалла, cIOD для настольных (12нм GF), либо sIOD (14нм GF) для серверных и HEDT решений.

Настольные процессоры

Процессоры со встроенным графическим ядром 
Следующее поколение APU процессоров Ryzen под кодовым названием Renoir (Ренуар), основанное на 7-нм архитектуре Zen 2 и графикой Radeon Vega второго поколения, было представлено на выставке CES 2020 и поступило на рынок в марте 2020.

Мобильные

Четвёртое поколение. Процессоры со встроенной графикой только для ОЕМ производителей 

Так-же, в апреле 2022 года были выпущены процессоры Ryzen 4000 с отключенным видеоядром, в отличии от Ryzen 3000 имеют пониженный объём кэша, но одночиплетную структуру и один CCX.

Пятое поколение (Zen 3)

Настольные процессоры

Процессоры со встроенным графическим ядром 
В отличие от линейки процессоров Ryzen 5000 без встроенной графики, APU обладают уменьшенным объёмом кэш-памяти. APU под кодовым названием Cezanne  не поддерживают PCIe 4.0, для того чтобы снизить энергопотребление.

Настольные процессоры

Мобильные 
Ryzen 5000 включает модели, основанные на микроархитектурах Zen 2 (кодовое название Lucienne) и Zen 3 (кодовое название Cezanne). У моделей HX существует возможность разгона. SMT теперь является стандартным для всей линейки, в отличие от мобильных Ryzen 4000 серии.

Шестое поколение (Zen 3+) 
На выставке CES 2022 AMD анонсировала серию мобильных процессоров Ryzen 6000. Они основаны на архитектуре Zen 3+ (кодовое название Rembrandt), имеют техпроцесс 6 нм. Другими заслуживающими внимания обновлениями являются графика на основе RDNA2, поддержка PCIe 4.0 и DDR5/LPDDR5. Процессоры Ryzen PRO были анонсированы 19 апреля 2022 г.

Седьмое поколение (Zen 4)

Настольные процессоры 
Первые четыре модели серии Ryzen 7000, от Ryzen 5 до Ryzen 9, были запущены 27 сентября 2022 г. Кэш L2 на ядро ​​удвоен до 1 МБ по сравнению с Zen 3. Кристалл ввода-вывода перешел с 14-нм техпроцесса на 6-нм и включает в себя встроенный графический процессор RDNA2 на всех моделях Ryzen 7000, а также поддерживают DDR5 и PCIe 5.0. Рабочая мощность AM5 увеличена до 170 Вт по сравнению со 105 Вт у AM4, при этом абсолютная максимальная потребляемая мощность или «Power Package Tracking» (PPT) составляет 230 Вт.

Мобильные 
На CES 2023 AMD анонсировала серию мобильных процессоров Ryzen 7000. Линейка включает 5 различных семейств продуктов с дизайном, основанным на Zen 2, Zen 3 и Zen 4. Вершиной этой линейки является серия 7045 (кодовое название «Dragon Range»), основанная на Zen 4.

Восьмое поколение (Zen 5) 
Серия Ryzen 8000 была показана в мае 2022 года в дорожной карте AMD Zen, будет основана на архитектуре Zen 5  и, как предполагалось аналитиками, на 3-нм техпроцессе.

См. также 
 EPYC — серверные процессоры AMD на базе микроархитектуры Zen.

Примечания

Ссылки 
 Процессоры AMD Ryzen для настольных ПКна сайте AMD 
 Matisse и Picasso — кодовые имена процессоров AMD 2019 года // 3DNews
 Процессорные планы AMD на ближайшие три года // 3DNews
 
 Список процессоров AMD Socket AM4 // Amd.news, 20 сентября 2020 года

Микропроцессоры фирмы AMD
X86